Miąskowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Miąskowo, village du powiat de Leszno ;
 Miąskowo, village du powiat de Środa Wielkopolska.